Pirsztuki (; ) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Żerebkowicze, nad rzeką Wiedźmą. W 2009 roku liczyła 1 mieszkańca.

Przypisy 

Wsie w rejonie lachowickim